Hana kan syfta på:

Iran 
1 Galū Ḩannā, ort, Kerman,

Tjeckien 
2 Haná (vattendrag i Tjeckien), Olomouc,

USA 
3 Hāna, ort, Hawaii, Maui County, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar